

Деміно — присілок, Балезінський район, Удмуртія
 Деміно — присілок, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область